Села:
 Майданівка — Житомирська область, Коростенський район
 Майданівка — Київська область, Бородянський район
 Майданівка — Полтавська область, Глобинський район
 Майданівка — Черкаська область, Звенигородський район